

Patronymes 
  
 Harry Bober (1915-1988), historien de l'art américain ; 
Chaja Bober (1915-1943), communiste juive d'origine polonaise, résistante en France 
 Stanislas Bober (1930-1975) : coureur cycliste français,
 Robert Bober (1931- ) : réalisateur, metteur en scène et écrivain français d'origine allemande,
 Marc Bober (1944- ) : acteur belge,
 Bernard Bober (1950- ) : archevêque de l'archidiocèse de Košice.

Toponymie 

 le Bóbr (en allemand Bober) : cours d'eau qui prend sa source en République tchèque, puis s'écoule au sud-ouest de la Pologne, affluent de la rivière Oder.